

Александровське сільське поселення — сільське поселення, Александровський район, Томська область
 Александровське сільське поселення — сільське поселення, Комсомольський район, Чувашія
 Александровське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Александровське сільське поселення — сільське поселення, Лямбірський район, Мордовія
 Александровське сільське поселення — сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Александровське сільське поселення — сільське поселення, Сладковський район, Тюменська область
 Александровське сільське поселення — сільське поселення, Сорокинський район, Тюменська область
 Александровське сільське поселення — сільське поселення, Читинський район, Забайкальський край